Bujard est un nom de famille porté notamment par :

 Marc Bujard, directeur de la photographie français ;
 Maurice Bujard (1870-1953), homme politique suisse.